

Patronymie
 Bernard de Combret (1942-) est un homme d'affaires français.
 François de Combret (1941-) est un banquier d'affaires, ancien associé-gérant de Lazard. 
 Georges Combret (1906-1998) est un producteur de cinéma et réalisateur français de cinéma.

Toponymie 
 Combret, commune française du sud de l'Aveyron
 Combret, hameau de Nauviale, commune française du nord-ouest de l'Aveyron
 Combret, hameau d'Altier, commune française de la Lozère
 Combret, hameau de Saint-Bonnet-Briance, commune française de la Haute-Vienne
 Combret, hameau de Saint-Germain-du-Teil, commune française de la Lozère
 Combret est l'ancien nom de la rivière la Coumelade, dans les Pyrénées-Orientales. On trouve dans sa vallée l'Ermitage Saint-Guillem de Combret.